Classe South Dakota pode se referir a duas classes de couraçados da Marinha dos Estados Unidos:

 Classe South Dakota (1920), uma classe de seis navios cancelados durante a construção.
 Classe South Dakota (1939), uma classe de quatro navios que lutaram na Segunda Guerra Mundial.